Spineda ima više značenja:
 Spineda (Kremona)
 Spineda (Trevizo)